El término Argentino puede hacer referencia a:

 Natural de Argentina.

Personas 
 Argentino Geronazzo, director técnico argentino.
 Argentino Ledesma, cantor de tangos argentino.
 Argentino Luna, cantor y compositor de música folclórica argentino.
 Argentino del Valle Larrabure, militar argentino.
Carlos Argentino, cantante argentino integrante de la Sonora Matancera.
 Julio Argentino Roca, militar, político y expresidente argentino.

Lugares 
 Argentino Hotel en Piriápolis, Uruguay;
 Lago Argentino en la provincia de Santa Cruz, Argentina;
 Rambla de los argentinos, en Piriápolis, Uruguay.

Monedas 
 Argentino (moneda), moneda que estuvo a punto de lanzar Adolfo Rodríguez Saa en su corta presidencia.
 Argentino de oro, una moneda de oro argentina.

Divinidades mitológicas 
 Argentino (mitología),  divinidad grecolatina que presidía la acuñación de la moneda de plata.

Deporte 
Argentino de Junín (baloncesto).
Argentino de Quilmes (fútbol).
Argentino de Rosario (fútbol).
Argentino de Marcos Juárez (fútbol).
Argentino de Saladillo (fútbol).
Argentinos Juniors (Asociación Atlética Argentinos Juniors -club deportivo-).
Argentino de San Carlos (fútbol).
Club Argentino de Rugby.
 Torneo Argentino A.
 Torneo Argentino B.
 Torneo Argentino C.
Torneo Argentino de Selecciones.
Torneo Argentino de Selecciones Menores.

Otros 
 El gen argentino, un programa documental y de opinión.

Enlaces externos